Behe oder Béhé ist der Nachname von:

 Joseph Béhé (* 1962), französischer Comiczeichner
 Michael J. Behe (* 1952), US-amerikanischer Biochemiker

Behe steht für:

 einen arabischen Buchstaben, siehe Unicodeblock Arabische Präsentationsformen-A

BEHE oder BEPHE ist die Abkürzung für:

 Bibliothèque de l'École pratique des hautes études, eine Schriftenreihe der École pratique des hautes études (EPHE)

Abkürzung